

No Brasil 
 Capela de Nossa Senhora das Mercês em Tirandentes
 Igreja de Nossa Senhora das Mercês (Belém)
 Igreja de Nossa Senhora das Mercês (Ilha da Cotinga)
 Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia (ou Igreja Mercês de Cima), na cidade de Ouro Preto
 Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Perdões (ou Igreja Mercês de Cima), na cidade de Ouro Preto

Em Portugal e Açores 
 Igreja de Nossa Senhora das Mercês (ou Igreja de Nossa Senhora de Jesus, ou Igreja Paroquial das Mercês, ou ainda Igreja das Mercês), em Mercês
 Ermida de Nossa Senhora das Mercês (Feteira), no concelho de Angra do Heroísmo

Ver também 
 Igreja de Nossa Senhora das Mercês no Cemitério Germânico no Vaticano
 Ermida de Nossa Senhora das Mercês, uma desambiguação

Desambiguação